Саро́к — небольшой остров в Яванском море, к востоку от острова Мадура. В административном плане входит в состав муниципалитета , округ , провинция Восточная Ява, Индонезия. Один из семи островов в муниципалитете. Расположен севернее острова  — главного в муниципалитете.

Остров покрыт растительностью, берега песчаные. Постоянного населения нет.

Примечания 

Восточная Ява
Острова Индонезии
Острова Яванского моря